Рихард Ервин Замел (; 13. октобар 1960) немачки је глумац. Глумио је у бројним европским и америчким продукцијама, где је познат претежно по улогама негативаца. Међународној публици је најпознатији по улогама у филмовима Такси, Проклетници и Казино ројал. Такође је познат по улози Томаса Ајхорста у серији Сој (2014−2017). Живи на релацији Париз-Берлин са девојком са којом има сина. Из претходне везе има двоје деце.

Филмографија 

|-
| 1997. || Живот је леп || -{Life is Beautiful}- || немачки официр || 
|-
| 1998. || Такси || -{Taxi}- || вођа немачких гангстера || 
|-
| 2002. || || -{Safe Conduct}- || || 
|-
| 2002. || Осињак || -{Nid de guêpes}- || Винфрид || 
|-
| 2006. || Казино ројал || -{Casino Royale}- || Адолф Гетлер || 
|-
| 2006. || ОСС 117 : Каиро, шпијунско гнездо || -{OSS 117: Cairo, Nest of Spies }- || Герхард Мелер || 
|-
| 2009. || Проклетници || -{Inglourious Basterds}- || наредник Вернер Рахтман || 
|-
| 2009−2017. || || -{Un village français }- || || ТВ серија 
|-
| 2010. || || -{Joséphine, ange gardien }- || || ТВ серија - 1 епизода 
|-
| 2011. || || -{Sniper: Reloaded}- || || 
|-
| 2012. || || -{The Third Half}- || || 
|-
| 2013. || || -{Road 47}- || || 
|-
| 2013. || || -{Company of Heroes}- || || 
|-
| 2014. || || -{Colt 45}- || || 
|-
| 2014. || 3 дана за убиство || -{3 Days to Kill}- || || 
|-
| 2014−2017. || Сој || -{The Strain}- || Томас Ајхорст || ТВ серија 
|-
| 2016. || || -{The Confessions}- || || 
|-
| 2021. || Спенсер || -{Spencer}- || Принц Филип, војвода од Единбурга || 
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 https://www.filmportal.de/person/richard-sammel_4f01195dc2754453ade86ed280a9862a
 https://www.castupload.com/actors/richard-sammel

Рођени 1960.
Немачки глумци